Alexander Fehling, acteur allemand ;
 Hermann von Fehling, chimiste allemand ;
 Réaction de Fehling, une réaction chimique organique, qui sert souvent de test chimique.
 Ilse Fehling, sculptrice, scénographe et costumière allemande
Patronyme allemand